

Wydarzenia 

 wojska asyryjskie złupiły stolicę Elamu, Suzę; zagłada państwa Elamitów (data sporna lub przybliżona)